Пенькозавода — название населённых пунктов в России:
 Пенькозавода — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Пенькозавода — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.

См. также 
 Пенькозавод
 Пенькозаводской